Руанда принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 7 спортсменов в четырёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Руанды нёс велосипедист Адриен Нионшути.

На летних Олимпийских играх 2012 Руанда вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. За исключением пловца Джексон Нийомугабо, для которого эта Олимпиада стала второй в карьере, все спортсмены Руанды впервые принимали участие на Играх. На этих Олимпийских играх спортсмен из Руанды впервые участвовали в соревнованиях по дзюдо.

Состав и результаты

Велоспорт

Маунтинбайк

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Шоссейные виды

Женщины
Шоссейные виды

Плавание 

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 

 

Руанда
2010-е годы в Руанде